Dubenskij rajon  è un toponimo di vari rajon della Russia

Dubenskij rajon, rajon nell'Oblast' di Tula
Dubenskij rajon, rajon nella Repubblica autonoma di Mordovia